The Last Dance — сьомий студійний альбом американського репера Spice 1, виданий 16 травня 2000 р. лейблами Mobb Status Entertainment і Thug World Entertainment. Дистриб'ютор: Bayside Entertainment Distribution. Це перша платівка після того, як виконавець покинув Jive Records. Виконавчий продюсер: Spice 1. Дизайн: dB. Арт-дирекція: Poetic 1. Мастеринг: Майкл Романовський. Звукорежисер: Ел Ітон.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Spice 1
Англомовні музичні альбоми